Палі́цці () — італійське прізвище.

 Ніколо Паліцці (1820–1870) — італійський художник XIX ст., (брати Паліцці).
 Джузеппе Паліцці (1812–1888) — італійський художник XIX ст., пейзажист, працював у Парижі, де і помер, (брати Паліцці).
 Франческо Паоло Паліцці (1825–1871) — італійський художник XIX ст., майстер натюрмортів і жанрових картин (брати Паліцці).
 Філіппо Паліцці (1818–1899) — італійський художник XIX ст., найбільш обдарований із братів Паліцці. Створював картини історичного жанру, портрети, пейзажі, розробляв побутовий та анімалістичний жанри.

Галерея

Примітки 

Італійські прізвища